Dramane Kamaté (Abidjan, 1986. augusztus 31. –) elefántcsontparti labdarúgó, jelenleg a spanyol Andorra CF játékosa.

Sikerei, díjai 

 Ferencvárosi TC:
NB2 bajnok: 2008–09

További információk 
 Profilja a tempofradi.hu-n 
 Profilja a transfermarkt.com-on 

Elefántcsontparti labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Ferencváros labdarúgói
1986-ban született személyek
Élő személyek